Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Candy Reynolds e Paula Smith che hanno battuto in finale Joanne Russell e Virginia Ruzici 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (finale)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (primo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (semifinali)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (Campionesse)

 Sue Barker /  Virginia Wade (secondo turno)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (secondo turno)
 Kathy Horvath /  Yvonne Vermaak (quarti di finale)
 Anne Hobbs /  Susan Leo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1982